Велеми́чи () — агрогородок в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Административный центр Велемичского сельсовета.

География 
Расположен на берегу озера Сияцы в 5 км от Давид-Городка, в 39 км от Столина, в 284 км от Бреста, в 46 км от железнодорожной станции Горынь.

История 
Впервые упоминается в 1392 году, вместе с Ольшанами. В 1724 году была построена Ильинская церковь, первое здание сгорело и в 1881 году строят новую церковь.

После Второго раздела Речи Посполитой 1793 года в составе Хорской волости Мозырского уезда Минской губернии Российской империи во владении Радзивиллов.

В середине XIX века в составе имения Давид-Городок. В 1881 году вместо старой церкви построена новая.

С 1921 по 1939 годы в составе Хорской гмины Лунинецкго повята Полесского воеводства Польши.

С 1939 года в составе БССР. С 12 октября 1940 года центр Давид-Городокского сельсовета. С 19 января 1961 года в Столинском районе Пинской области, с 8 января 1954 года Брестской области.

C июля 1941 года по июль 1944 года была оккупирована немецко-фашистскими войсками. В 1943 году деревня сожжена, погибло 16 жителей. Восстановлена после войны. Центр колхоза «За Родину».

Население 
Население агрогородка на 2019 год составляло 1507 человек.

Инфраструктура 
Работали ремонтные сельскохозяйственные мастерские, мельница, ветеринарный пункт, дом быта, банк, клуб, библиотека, отделение связи, средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Группа археологических памятников «Велемичи»
 Селище периода раннего железного века
 Ильинская церковь (1881)
 Церковь Христиан Веры Евангельской

Примечания

Литература 
 

Агрогородки Столинского района